Шарль-Альфонс Дю Фреснуа (; ) — французский художник и поэт.

Биография 
Уроженец Парижа. Учился живописи у Симона Вуэ и Франсуа Перрье. Многие годы был другом художника Пьера Миньяра, вместе с которым посетил Италию. Из числа живописных произведения Дю Фреснуа особенно известны три картины: «Наядами» (Лувр), «Святой Маргаритой» (музей Эврё) и «Святой Маргаритой, попирающей ногами дракона» (Музей изящных искусств Дижона).

Кроме картин, Дю Фреснуа написал на латинском языке стихотворение о живописи «De Arte graphica», которое было издано после его смерти в Париже Роже де Пилем (1668) с прозаическим переводом  на французский язык и примечаниями. В 1789 году Рену сделал второй перевод этого стихотворения на французский язык, в 1810 году Антуан Рабани выполнил третий. На английский язык это произведение в стихах в XVII веке перевёл Джон Драйден.

Галерея

Примечания

Литература 
 Brugerolles, Emmanuelle, Le Dessin en France au XVIIe siècle dans les collections de l’Ecole des Beaux-Arts, Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts éditions, 2001, p. 193-197, Cat. 48.
 Jacques Thuillier, À propos de Charles-Alphonse Du Fresnoy : du « Maître de Stockholm » au «Maître de Cassel, Revue de l'Art», n° 111, 1996.
 Sylvain Laveissière, Les tableaux d'histoire retrouvés de Charles-Alphonse Dufresnoy , Revue de l'art, n° 112, p. 38-58, 1996.
 Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Charles-Alphonse Du Fresnoy » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878.

Художники Франции XVII века